DCL steht für:
 Data Control Language
 Design Center Linz
 Deutsche Cricket Liga
 Device for Connection of Luminaires, ein europäisches Steckdosen- und Steckersystem für Leuchten
 DIGITAL Command Language
 Distillers Company Limited; siehe Diageo
 Disney Cruise Line
 einen englischen Doktorgrad:
 zunächst als englisches Äquivalent zum seit dem 13. Jahrhundert verliehenen Iuris Canonici Doctor: Doctor of Canon Law (Kanonisches Recht)
 später auch: Doctor of Civil Law (Womit das weltliche Recht in Abgrenzung zum Kirchenrecht gemeint ist; der Titel ist also nicht mit „Zivilrecht“ zu übersetzen, da dieses nur einen Teil des weltlichen Rechtes ausmacht.)
 Drone Champions League, siehe FPV_Racing#Organisationen

DCL